Антон Владиславович Заньковский (род. 7 июня 1988, Воронеж) — русский писатель и философ.

Биография 
В 2007 переехал в Санкт-Петербург, учился в Русской христианской гуманитарной академии на факультете философии, богословия и религиоведения, публиковался в журналах «Зеркало» «Нева», «Логос», «Acta Eruditorum», «Опустошитель», «Апокриф», на сайтах «Прочтение», «Stenograme», «Школа социологии», «Метамодерн» и т. д. Лауреат премии журнала «Нева». С конца 2011 по 2014 гг. был задействован в различных проектах Международного евразийского движения, руководил Санкт-Петербургским филиалом Центра консервативных исследований: организовывал в РХГА исламские конференции и алхимические семинары, а также лекции А. К. Секацкого, Р. В. Светлова, С. В. Пахомова, А. А. Хлевова и других учёных; принимал участие в конференциях, организованных МЕД на Социологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2014 году порвал отношения с ультраправыми и телемитскими организациями. В том же году вошёл в лонг-лист премии «Дебют» с романом «Девкалион» . В 2015 году в издательстве «оuclup» вышел сборник стихотворений в прозе. В течение десяти лет переезжал с места на место, нигде не задерживаясь дольше двух-трёх месяцев. В Санкт-Петербурге и Ленобласти сменил около 40 квартир, в 2017 году жил в Индии. В 2019 году издательство «сhaosss/press» выпустило книгу Заньковского «Аристотель и портовые шлюхи», презентация состоялась в книжной лавке «Листва»; во время презентации друзья писателя вырывали страницы из его книги, делали из них самолётики, а затем запускали самолётики в публику. В 2020 году стал лауреатом премии журнала «Нева» в номинации «В надежде славы и добра» за поэму в прозе «Чёрная Калитва». В октябре 2022 года на страницах израильского журнала «Зеркало» Заньковский заявил, что не придерживается нейтралитета в русско-украинском конфликте, но стоит на стороне пострадавших — Украины и украинского народа .

Отзывы 
В прессе прозу Заньковского называли поэтической. Главный редактор журнала «Нева» Наталья Гранцева выделила роман «Ветошница» в качестве одной из наиболее ярких публикаций 2016 года:

«Если Вы любите „крупную прозу“, определённый хаос, исследование воображения, размышления молодого философа, человека не читающего, а начитанного, в чём-то историка, романтика, мастера интеллектуального слога, тогда Вам стоит познакомиться с романом „Ветошница“ Антона Заньковского».

Литературный критик и эссеист Ольга Балла в статье «Бомбы почтой» так охарактеризовала эстетику Заньковского: Эстетика Заньковского глубоко связана с его — ну, не то чтобы с этикой, а, скажем так, аутопластикой, с принципами самосоздания (мотивированного, скорее, гедонистически — но и глубже: здесь есть своя метафизика, сути которой автор из особенного целомудрия не раскрывает, ограничиваясь скупыми общими замечаниями вроде «Существует высшая ответственность: жизнь не должна быть чем-то обыкновенным»). Скажем так: эстетика существования. Которая приводит на память Оскара Уайльда и вообще всю практику европейского дендизма <...> Вообще, европейская эстетическая история успешно конкурирует в символическом наследстве Заньковского с азиатской, заимствуя у последней отдельные элементы ради собственных целей.Прозаик и патопсихолог-судмедэксперт Мария Бушуева (Китаева):  Антона Заньковского лучше заметить как мгновенный блеск крыльев стрекозы над озером: он ступает по песочным следам «Озарений» Артюра Рембо, и приходится опасаться, что Заньковский может внезапно исчезнуть из литературы <…> Журнал «Нева» (2015. № 7) представил роман Антона Заньковского «Девкалион» <…> Первые страницы пахнули Шолоховым (не удивляйтесь, само имя Дон знает шолоховскую поэтику), но тут же все изменилось, как-то быстро перетекло — через отголоски стиля «Альтиста Данилова» (Вл. Орлов продолжает заглядывать в гости не только к А.Заньковскому), а порой и культового Саши Соколова (такое вот разностилие) — сразу в Серебряный век, а потом ещё дальше, к стихотворениям А.Рембо. 
Вообще, тексты А. Заньковского отличаются от мейнстрима «Невы»; он не ставит социальных проблем, он — визуалист <…> Отстранённость как результат стремления уйти от «бесконечной посредственности» способствует плетению интересных узоров из микродеталей обыденности, что, на первый взгляд, может напомнить прозу В. Гомбровича".

Культуролог Богдана Носенок: Назовем Антона Заньковского, этого несвоевременного современника, мифологом и магом. В 2017 году он совершил странное — как его собственная жизнь — путешествие по Индии, продолжив традицию, заложенную представителями контркультуры, бунтующими и неспокойными душами, которые искали в Индии альтернативу Западу, искали альтернативу гниющим балкам Венеции в запахе горелых трупов Варанаси.Журнал «Зеркало» (Тель-Авив):Стилистика повести Заньковского заставляет вспомнить понятие стихо-прозы, написанной именно прозой, но с прихотливым стремительным течением повествования, которое хочется сравнить с вольным течением реки.Издательство CHAOSSS/PRESS, выпустившее книгу «Аристотель и портовые шлюхи», так отозвалось о своём авторе: «Антон Владиславович Заньковский: богослов, исследователь человеческого секса с цветами и рыбами в контексте спекулятивного БДСМ-реализма; изучает слизь, Колдуна и лабильные расстройства онтологии; печатался в журналах «Логос», «Нева», «Опустошитель», «Acta Eruditorum», «Апокриф», «Прочтение». В книгу вошли эссе, роман «Ветошница» и сейсмически активные вагины».

Исследование творчества на украинском языке 
Б. Е. Носенок «Збирач образiв: Антон Заньковський та його мiфологiя»

Библиография

Книги 
 Сборник стихотворений в прозе «Бабье лето» (2015, ouclup)
 Аристотель и портовые шлюхи (2019, chaosss/press; ISBN 5-98585-230-1)

Публикации в журналах 
 Социальная онтология Эрнста Юнгера и Жан-Поля Сартра — журнал «Acta Eruditorum» (2011/9)
Созерцательные опыты Э. Юнгера, М. Метерлинка, Р. Кайуа — журнал «Acta Eruditorum» (2013/12)
 Внезапность, трагическое и теургия хаоса — журнал «Апокриф» (2014 #1)
 Несчастнейший и его γνωσις — журнал «Апокриф» (2014 #1)
 Онтологическая революция слизи. Рецензия на книгу Бена Вударда «Динамика слизи. Зарождение, мутация и ползучесть жизни» — Журнал «Логос» 2018/2
 Девкалион (роман) — журнал «Нева» (2015/7)
 Ветошница (роман) — журнал «Нева» (2016/7)
 Институт богословия (повесть) — журнал «Опустошитель» (#17)
 Зуберmensch (повесть) — журнал «Нева» (2017/10)
 Чёрная Калитва (поэма в прозе) — журнал «Нева» (2019/1)
 Чайный дом (записки богослова)  — журнал «Нева» (2020/7)
 Ситуация метамодерна в контексте поворота к нечеловеческому (статья) — журнал «Нева» (2022/7)
 Село Гоморровка и его обитатели (вторая редакция поэмы в прозе «Чёрная Калитва») — Тель-Авивский журнал «Зеркало» (№60, 2022)

Сетевые публикации 
 Стихотворения в прозе из романа «Девкалион»
 Семь индийских стихотворений в прозе 
 Проэзия в грозах 
Восемь новых стихотворений в прозе 
 Двадцать восемь тысяч фасеток и тридцать тысяч линз: постмодерн, который мы почти потеряли 
Весёлое здоровье: местность – телесность – письмо 
Аристотель и портовые шлюхи 
Восход гигантских нарраций 
Время твердых медуз: метамодерн, который мы заслужили 
Ситуация метамодерна в контексте поворота к нечеловеческому

Ссылки 
 Антон Заньковский в Журнальном зале
 Онтологическая революция слизи
 Б. Е. Носенок Збирач образiв: Антон Заньковський та його мiфологiя
 Ветошница
 Зуберmensch
 Село Гоморровка и его обитатели
Чайный дом. Записки богослова
Ольга Балла. «Бомбы почтой»
 А. А. Погребняк. «И только затем…», или Окончательное распределение
 Интервью: «Беседа Владимира Воронина с Антоном Заньковским»

Примечания 

Писатели России XXI века

Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту